Formule 3, een autosporttak
 Fietssnelweg F3 van Leuven naar Brussel in België